Lisco är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Lisco (1879–1941), tysk filolog och skolman
 Emil Gustav Lisco (1819–1887), tysk protestantisk predikant
 Friedrich Gustav Lisco (1791–1866), tysk protestantisk teolog
 Hermann Lisco (1850–1923), tysk jurist och politiker

Efternamn